

Cinema 

Padre e figlio –  film italiano del 1994 di Pasquale Pozzessere
Padre e figlio (Otets i syn) – film russo del 2003 di Aleksandr Sokurov

Letteratura 
 Padre e figlio (Father and Son) – libro di Edmund Gosse del 1907
 Padre e figlio (The Death of Santini) – libro di Pat Conroy del 2013